Otomão — terceiro califa bem guiado
 Munuza — general árabe, também chamado Otomão ibne Naíssa
 Alaziz Otomão — sultão do Egito
 Abuçaíde Otomão I — sultão merínida
  — fundador do Império Otomano
  — sultão otomano
  — sultão otomano
 Usmã dã Fodio — sultão fula

Desambiguações de antropônimos